

Волово — село в Русенській області, входить до складу общини Борово

Волово — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства